Mademoiselle de Maupin est une actrice française de la fin du . Elle a inspiré plusieurs œuvres :
Mademoiselle de Maupin, un roman de Théophile Gautier publié en 1835.
Mademoiselle de Maupin, un film de Mauro Bolognini, en 1966.
Julie, chevalier de Maupin, une série télévisée de Charlotte Brandström en 2004, avec Sarah Biasini et Pierre Arditi.